All Ball (Woodside, 11 de dezembro de 1983 —  Woodside, 20 de dezembro de 1984) foi o gato de estimação de Koko, a famosa gorila que viveu em Woodside, que usava e entendendia a língua de sinais americana.  Em 1984, antes de seu aniversário de 12 anos, Koko pediu um gato a sua treinadora, a doutora  Francine 'Penny' Patterson.  Koko selecionou um gato Manx macho cinzento de uma ninhada de gatos abandonados e o chamou de All Ball.  Essa raça é incomum no fato de que não tem cauda, e os pesquisadores se perguntaram se o fato havia influenciado a escolha de Koko. Koko cuidou do gato como se fosse um bebê gorila. Em dezembro daquele mesmo ano, All Ball escapou da jaula de Koko e foi atropelado e morto por um carro.

Mais tarde, ao descobrir que All Ball havia morrido, Koko comunicou-se com seus treinadores usando os símbolos da língua de sinais para “choro” e “triste”. Os pesquisadores observaram esse fato no debate se os animais têm ou não emoções como as dos seres humanos.

Em 1985, Koko escolheu dois outros gatos chamados de 'Lipstick' e 'Smokey', ambos os quais também eram Manx sem cauda.

Referência
Patterson, Dr. Francine (1987). Koko's Kitten. Scholastic, Inc. ISBN 0-590-44425-5

Gatos famosos
Animais mortos por atropelamento